Personen
 Jean de Carro (1770-1857), Zwitsers arts
Plaatsen
 Carro (La Spezia), een gemeente in de Italiaanse provincie La Spezia
 Carro (Tortora), een plaats in de Italiaanse gemeente Tortora